Татьяна Соломоновна Тайманова (урожд. Симина; 4 октября 1954, Ленинград, СССР — 19 августа 2020, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский литературовед. Доктор филологических наук (2006), профессор.

Биография 

Родилась 4 октября 1954 года в Ленинграде

В 1977 году с отличием окончила Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина, квалификация "инженер-экономист", специальность «Организация механизированной обработки экономической информации». 

В 1979—1985 годы обучалась на французском отделении филологического факультета Ленинградского государственного университете им. А. А. Жданова, окончив его по кафедре истории зарубежных литератур.

В 1995 году в СПбГУ под научным руководством доктора филологических наук, профессора В. Е. Балахонов защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме «Шарль Пеги-поэт, литературный критик, публицист» (специальность 10.01.05 — Литературы народов Европы, Америки и Австралии).

В 2006 году в СПбГУ защитила  диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук по теме «Шарль Пеги: философия истории и литература» (специальность 10.01.03 — Литературы народов стран зарубежья (литературы народов Европы, Америки и Австралии)).

Профессор кафедры французского языка факультета иностранных языков СПБГУ.

Работала также в СПБГУП.

Директор Научного центра Жанны д’Арк — Шарля Пеги СПБГУ, член учёного совета факультета иностранных языков СПБГУ.

Научная деятельность 

Автор более 70 научных работ на русском и французском языках, сфера научных интересов: Французская литература, в том числе Шарль Пеги.

Выступала с докладами на различных научных и образовательных площадках России и Европы (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Париж, Руан, Лион, Орлеан, Хельсинки, Варшава и др.)

Автор вступительной статьи и комментариев к первому в России изданию произведений Ш. Пеги «Наша юность. Мистерия о милосердии Жанны д’Арк», вышедшему в Санкт-Петербурге в 2001 году.

Научные труды

Монография 

 Тайманова Т. С. Шарль Пеги: философия истории и литература. Монография. — СПб: Изд-во СПбГУ, 2006.

Статьи 

 Тайманова Т. С. Мистерия о милосердии Жанны д’Арк (Современная мистерия: к вопросу о жанре) // Ученые записки Тартуского государственного университета (Труды по романо-германской филологии. Проблемы метода и жанра в зарубежных литературах). № 792. — Тарту, 1988.  С. 99—106.
 Тайманова Т. С. Шарль Пеги и духовная атмосфера его «Двухнедельных тетрадей» // Ученые записки Тартуского государственного университета (Труды по романо-германской филологии. Проблемы фона и атмосферы в зарубежной литературе). № 871 — Тарту, 1989. С. 87—93.
 Тайманова Т. С., Легенькова Е. А. Жанна Д’Арк: Мифология и идеология. // Вестник СПбГУ. № 3. — СПб: Изд-во СПбГУ, 2013.
 Тайманова Т. С., Легенькова Е. А. Документальные свидетельства Бориса Суварина о трагедии советских писателей // Вестник СПбГУ. № 1. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2019. С. 277-292.
 Тайманова Т. С. "Красный" Ленинград и "красный" театр глазами французских гостей СССР // Новые российские гуманитарные исследования. № 14. — М.: Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, 2019. С. 97.

 на других языках

 Taïmanova T. S. Péguy sur la toile russe en 2014 // La lyre et les armes. Poètes en guerre: Péguy, Stadler, Ozen. Сер. "Littérature générale et comparée". — Paris, 2019. P. 309—327.
 Legenkova E., Taïmanova T. Victor Serge traducteur // Travaux de litterature: Editions Klincksieck, 2018. P. 271—282.
 Taïmanova T., Legenkova E.  Le petit dieu eros et l'Etat. L'amour dans les recits de voyage en URSS des auteurs francophones // L'amour en littérature: L'Association Internationale de la Critique Littéraire, 2017. P. 105—122.

Награды 
Почетная грамота Министерства науки и образования Российской Федерации (2012),

Орден Искусств и литературы (Франция, 2016),

Почетная медаль города Орлеана (Франция, 1996),

Медаль Восточного факультета СПбГУ (2007).

Оценки 
Петербургский писатель, член Союза писателей Санкт-Петербурга, кандидат филологических наук, доцент А. А. Аствацатуров следующим образом отреагировал на смерть ученого:

Семья 

 Муж — Тайманов, Игорь Маркович — советский и российский пианист и преподаватель, кандидат искусствоведения, профессор, заведующий Кафедрой общего курса и методики преподавания фортепиано СПБГК им. Н. А. Римского-Корсакова.
 Дочь — Тайманова Кира Игоревна — кофаундер и управляющий партнёр петербургского образовательного центра «Дом Бенуа» .

Примечания 

Профессора Санкт-Петербургского университета
Кавалеры французского ордена Искусств и литературы
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета